Demokratikus Progresszív Párt (Argentína), 1914-ben alapították
 Demokratikus Progresszív Párt (Malawi), 2005-ben alapították
 Demokratikus Progresszív Párt (Paraguay), 2007-ben alapították
 Demokratikus Progresszív Párt (Szingapúr), 1973-ban alapították
 Demokratikus Progresszív Párt, Tajvanon alapították 1986-ban